Edward Ośko (ur. 1957) – polski polityk i prawnik, adwokat, poseł na Sejm V kadencji
 Łucja Ośko (1927–2009) – polska montażystka filmowa
 Mirosław Ośko (ur. 1988) – polski piłkarz ręczny
 Tadeusz Ośko (1913–1946) – polski żołnierz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, a następnie żołnierz podziemia antykomunistycznego